Ban Phue (în ) este un district (Amphoe) din provincia Udon Thani, Thailanda, cu o populație de 107.965 de locuitori și o suprafață de 991,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 13 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 165 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Udon Thani